Albert Durand, un aviateur décoré de l'ordre de la libération
 Albert Durand, un footballeur